

Patronyme 

 Alex O'Loughlin, né en 1976, un acteur australien ;
 Christine O'Loughlin, née en 1948, une artiste plasticienne australienne ;
 David O’Loughlin, né en 1916 et décédé en 1971, un joueur de rugby à XV irlandais ;
 David O'Loughlin, né en 1978, un coureur cycliste irlandais ;
 Peadar O'Loughlin, un flûtiste, violoniste et joueur de uilleann pipes irlandais ;
 Sean O’Loughlin, né en 1982, un joueur de rugby à XIII anglais.